Coregone bianco
 Coregonus albula
 Coregonus macrophthalmus